Nessel bezeichnet in der Botanik:
 meist die Große Brennnessel (Urtica dioica), aber auch andere Urtica-Arten
 die Brennnesselgewächse (Urticaceae), eine Pflanzenfamilie mit verschiedenen Gattungen wie z. B. den Brennnesseln
 eine nesselartige, aber nicht zu den Nesselgewächsen gehörende Pflanze, z. B. Taubnessel (Lamium-Arten)
 die Fasernessel, eine Konvarietät der Großen Brennnessel

Nessel ist ferner eine Bezeichnung für:
 das Nesseltuch, ein grobes Baumwollgewebe mit Struktur wie die echte Nessel aus der Brennnessel
 die Nesseltiere (Nesselzellen)
 den Nesselstoff, ein Kampfstoff

Nessel ist der Familienname von:
 Franz Jakob Nessel (1808–1862), Landrichter und Landtagsabgeordneter
 Xaver Joseph Nessel (1834–1918), Bürgermeister von Haguenau und deutscher Reichstagsabgeordneter

Siehe auch: